Ветхозаветные чудеса — та часть из множества библейских (Священное Писание) чудес, о которых повествует Ветхий Завет.

Чудеса, совершённые непосредственно Богом 
 Енох (Энох), взятый на небо (, ).
 Смешение языков ().
  через Чермное море ().
 Манна небесная ().
 Перепелы ().
 Мариам, поражённая проказой ().
 Чудесная вода ().
 Илия, питаемый во́ранами ().
 Илия, взятый на небо ().
 Три отрока в пещи огненной ().
  ().

Чудеса избранных мужей 
 Чудеса, совершённые Моисеем:
 услаждённые воды Мерры (),
 вода из камня в Хориве (),
 то же в Кадисе ();
 чудеса, совершённые Иисусом Навином:
 воды Иордана встали (),
 солнце и луна останавливаются ();
 чудеса пророка Илии:
 мука и масло вдовы сарептской (),
 воскрешенный сын вдовы сарептской (),
 разделённые воды Иордана ();
 чудеса пророка Елисея (евр. Элиша):
 разделённые воды Иордана (),
 воды сделавшиеся здоровыми (),
 воскрешённый сын Сонамитянки ();
 чудеса пророка Исаии:
 исцеление Езекии (),
 возвращение назад тени солнечных часов ().

Примечания